Speed Metal Symphony — дебютный студийный альбом группы неоклассического металла Cacophony, выпущенный в 1987 году на Shrapnel Records. Журнал Guitar World  назвал альбом девятым в списке десяти лучших шред-альбомов всех времён.

Список композиций 
 «Savage» — 5:50 (Марти Фридман)
 «Where My Fortune Lies» — 4:33 (Фридман, Джейсон Беккер)
 «The Ninja» — 7:25 (Фридман)
 «Concerto» — 4:37 (Фридман, Беккер)
 «Burn the Ground» — 6:51 (Фридман, Беккер)
 «Desert Island» — 6:25 (Фридман)
 «Speed Metal Symphony» — 9:37 (Фридман, Беккер)

Участники записи 
 Peter Marrino — вокал
 Jason Becker — гитара
 Marty Friedman — гитара, бас-гитара
 Atma Anur — ударные
 Laurie Sato — обложка

Примечания 

Дебютные альбомы 1987 года
Альбомы Shrapnel Records
Альбомы Cacophony